45-мм миномёт Brixia Mod. 35 — итальянский пехотный миномёт 1930-х годов, который применялся итальянскими войсками в ходе Второй мировой войны.

История 
Миномёт был принят на вооружение итальянской армии в 1935 году.

Малоэффективность 45-мм миномёта была выявлена уже в ходе войны в Испании.

Перед началом Второй мировой войны, в 1939 году каждой итальянской пехотной дивизии по штату полагалось 126 шт. 45-мм миномётов, моторизованной дивизии — 56 шт., горнострелковой дивизии — 54 шт. 45-мм миномётов.

Летом 1940 года в составе итальянской армии началось создание штурмовых подразделений (Guastatori del Genio), 30 сентября 1940 года первые 4 штурмовые роты завершили подготовку. Каждой штурмовой роте по штату полагалось восемь 45-мм миномётов.

Также, 45-мм миномёты поступали на вооружение итальянской морской пехоты.

Кроме того, для итальянской армии было выпущено некоторое количество самоходных миномётов (представлявших собой 45-мм миномёт, установленный на танкетке CV3/33). В октябре — декабре 1940 года первые самоходные миномёты появились в , а в 1941 году — в танковой дивизии «Ариете», они использовались в боях в Северной Африке

Боеприпасы 
Для стрельбы использовались:
 45-мм осколочные мины массой 480 грамм
 45-мм дымовые мины
 45-мм учебные мины — без взрывателя, с инертным снаряжением (применялись для обучения стрельбе)

Страны-эксплуатанты 
  Италия
  — использовался под наименованием 4,5 cm Granatwerfer 176 (i) до окончания войны в 1945 году
  — некоторое количество трофейных миномётов использовалось греческой армией в 1940—1941 гг. в ходе оборонительной войны против итальянских войск. После итало-немецкого вторжения в апреле 1941 года и оккупации Греции трофейные миномёты использовали греческие партизаны
  — трофейные миномёты использовали партизанские отряды и части Народно-освободительной армии Югославии. Кроме того, один 45-мм миномёт был установлен на патрульный катер PČ-54 «Turist» ВМС НОАЮ

Примечания 

Миномёты Италии
Артиллерия периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 45 мм